In 1970-1971 werd korfbal gespeeld in één landelijke bond, het KNKV. Na afsluiting van seizoen 1969-1970 werden er promotie-duels gespeeld tussen CKB- en NKB-clubs om de poule-indelingen te bepalen. Het uitgangspunt was wel om in eerste instantie alle voormalige CKB clubs in één poule in te delen, om zo veel mogelijk een scheiding te krijgen tussen zaterdag- en zondagclubs. De eerste voorzitter van de samengesmolten korfbalbond was Cor van Dijk.

Veldcompetitie KNKV
In seizoen 1970-1971 was de hoogste Nederlandse veldkorfbalcompetitie in de KNKV de Hoofdklasse; één poule met elf teams. Het kampioenschap is voor het team dat na 20 competitiewedstrijden de meeste wedstrijdpunten heeft verzameld. Een play-off systeem was niet van toepassing. Enkel bij een gedeelde eerste plaats zou er een beslissingswedstrijd gespeeld moeten worden.

Hoofdklasse Veld

Zaalcompetitie KNKV
In seizoen 1970-1971 was de hoogste Nederlandse zaalkorfbalcompetitie in de KNKV de Hoofdklasse; twee poules met elk 8 teams. Het kampioenschap is voor de winnaar van de kampioenswedstrijd, waarin de kampioen van de Hoofdklasse A tegen de kampioen van de Hoofdklasse B speelt. In dit zaalseizoen spelen voor het eerst zaterdagclubs tegen zondagclubs.

 Hoofdklasse A

Hoofdklasse B

Archipel en Ons Eibernest stonden na de reguliere competitie gelijk en er moest een beslissingsduel gespeeld worden om te bepalen welke ploeg kampioen van de Hoofdklasse B zou worden. Dit beslissingsduel werd gespeeld op donderdag 25 februari 1971 in de Catharijnehal in Utrecht. In deze wedstrijd won Archipel met 10-8, waardoor het zich plaatste voor de landelijke finale.

De finale werd gespeeld op zondag 28 februari 1971 in de Sporthal Zuid in Amsterdam.

Externe link

Korfbal in 1970
Korfbal in 1971
Nederlandse korfbalcompetitie